

Matrimonio 
Luisa Adelaida era muy aficionada a la música y demostraba gran interés tanto por la teología como por las ciencias, particularmente por la cirugía, que en ese tiempo experimentaba un gran desarrollo.

Cuando entró al convento Louis Racine compuso un verso dedicado a ella:

Luisa Adelaida y su hermana Carlota Aglaé fueron educadas en la Abadía de Chelles desde temprana edad. Su reclusión fue brevemente interrumpida al ser ambas invitadas a la boda de su hermana mayor María Luisa Isabel en 1710 con Carlos, Duque de Berry, nieto de Luis XIV.

Al ser vista en la corte fue de inmediato considerada como posible esposa de su primo Luis Augusto, hijo de su tío Luis Augusto de Borbón y de su esposa Luisa Benedicta de Borbón-Condé y heredero de una inmensa fortuna. Sin embargo Luisa Adelaida era muy piadosa por naturaleza y rehusó dar su mano en matrimonio, su hermana Carlota también lo rechazó. El pretendiente Jacobo Francisco Eduardo Estuardo no tuvo mejor suerte. Por otro lado, le hubiera gustado casarse con el caballero de Saint-Maixent que le había salvado la vida durante una cacería. Su familia se opuso a esta mala alianza.

Abadesa de Chelles 
Muy influenciada por la vida escándalosa de su hermana María Luisa Isabel, la duquesa de Berry, ninfómana y alcohólica de muy mala fama, a punto de dar a luz y según los rumores embarazada de su propio padre, y finalmente el matrimonio que tuvo que aceptar su hermana menor, Carlota Aglaé de Orleans para evitar el escándalo de su relación con el duque de Richelieu, Luisa Adelaida decide convertirse en religiosa. Sus padres, así como su abuela Liselotte, la cual lamentó en sus cartas que una joven tan talentosa y tan hermosa prefiriera la vida del convento a la del mundo: "Hoy me duele el corazón cuando pienso en nuestra pobre mademoiselle de Orleans haciendo sus votos. Le representé todo lo que pude para desviarla de este proyecto diabólico, pero todo fue inútil”, escribió su abuela, ella de todas formas toma los hábitos.

Pronuncio sus votos en agosto de 1718 y rápidamente se convirtió en Abadesa del Convento de Chelles, en 1719 a los 21 años, cargo que ostenta hasta la muerte y donde siempre fue conocida como Madame d'Orléans. La ceremonia de bendición de la nueva abadesa se retrasa por la enfermedad y muerte en julio de 1719 de su hermana, la duquesa de Berry. además fue Abadesa de Val-de-Grâce, cuya iglesia fue construida bajo el patrocinio de su bisabuela Ana de Austria y Austria-Estiria, esposa del rey Luis XIII de Francia.

Apasionada de la música, la teología y las ciencias, la joven abadesa de Chelles estaba particularmente interesada en la cirugía, se la consideraba muy espiritual. El duque de Saint-Simon escribió de ella:“A veces austero hasta el exceso, a veces sin monja más que el hábito, músico, cirujano, teólogo, director, y todo esto a pasos agigantados, pero con mucho ingenio, siempre cansada y disgustada con sus diversas situaciones, incapaz de perseverar en cualquiera, aspirando a otras reglas y más a la libertad, pero sin querer dejar el hábito religioso…”.

Luis Racine, por su parte, compuso estos versos a su entrada al convento:Placer, belleza, juventud, honores, gloria, poder,
Esperanza ambiciosa que permite el nacimiento,
Todo lo que estaba a los pies del Cordero fue sacrificado por ella.De 1719 a 1731, el maestro de música de la abadía fue el compositor Jean-Baptiste Morin. Llevaba el título de "superintendente de la capilla y dormitorio de Madame de Orleans, abadesa de Chelles".

De 1720 a 1734 fue comandante abadesa de la abadía de Saint-Eloi de Noyon.

La princesa se retiró repentinamente en 1731, antes de renunciar a sus funciones en 1734. Se fue a vivir a París, como simple monja, en el convento de la Madeleine de Traisnel. Allí murió de viruela en 1743 a la edad de 44 años, víctima de la viruela.

Sirvió de modelo para el personaje de la Madre Superiora del Convento de Saint-Eutrope en La Religiosa de Diderot.

 Retrato literario 
Puede leer un retrato de ella en Alexandre Dumas en Chroniques de la Régence (1849), ed. C. Schopp, París, ed. Vuibert, 2013, pág.  64-65 ."M Miss Luisa Adelaida de Chartres estaba bien hecha y era la más hermosa de todas sus hermanas. Tenía una tez hermosa, una piel hermosa, un tamaño agradable, ojos hermosos, manos delicadas, dientes como un collar de perlas, encías no menos hermosas, mejillas donde el blanco y el rojo se mezclaban sin habilidad, bailaba bien, cantaba mejor, tenía una voz hermosa, leía su música de un libro abierto, solo que tartamudeaba un poco mientras hablaba".

Además, tener todos los gustos de un hombre, gustarles las espadas, los rifles, las pistolas, los perros y los caballos, manejar la pólvora como un artillero, hacer fuegos artificiales que ella misma se disparó, incluso, sin miedo a nada en el mundo, desdeñando los artículos de tocador, joyas, flores, deshacerse finalmente de todo lo que suele agradar a las mujeres.

Es asistente químico de su padre, asistente mecánico, asistente de cirujano ".

Y Paul Rival puede escribir: "Todo lo que era un juego de fuego le divertía. Celosa quizás de las estrellas que Dios puso en el cielo, hizo cohetes, soles en su laboratorio; y, apenas llegó la noche, se lanzó en los jardines perturbando los fuegos artificiales ".

Aquí Dumas se inspira, en particular, en una carta de la princesa Palatina, fechada 12 de agosto de 1716:“Baila bien, canta aún mejor; tiene una voz amplia y hermosa; puede leer música de libro abierto y entender perfectamente el acompañamiento. Canta sin hacer muecas. Persiste fuertemente en ser monja, pero no creo que tenga vocación, porque tiene todos los gustos de un niño; le encantan los perros, los caballos, la caza”.

En cuanto al duque de Saint-Simon, su contemporáneo, él la describió como "extremadamente tartamuda". El memorialista era una lengua perversa, pero es seguro que esta debilidad llevó a la princesa a establecer su autoridad, no en las palabras sino en las canciones. Ella era quien oficiaba durante los servicios religiosos (sabemos que el tartamudeo solo afecta el habla y desaparece en el canto).

 Títulos 
 13 de agosto de 1698 - 6 de julio de 1710: Su Alteza Serenísima Mademoiselle de Chartres.
 6 de julio de 1710 - 1719: Su Alteza Serenísima Mademoiselle de Orléans.
 1719 - 10 de febrero de 1743: Su Alteza Serenísima'' Madame de Orléans.

Ancestros

Notas

Enlaces externos 

Princesas de Orleans
Religiosos de Francia del siglo XVIII
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Abadesas de Francia
Princesas de sangre
Fallecidos en París
Nobles de Francia del siglo XVII
Nobles de Francia del siglo XVIII